Fortuna - em inglês, fortune
Ou ainda:
Fortune (álbum)
Fortune (revista)

Desambiguação